De Grand Prix-wegrace van Argentinië 2019 was de tweede race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2019. De race werd verreden op 31 maart 2019 op het Autódromo Termas de Río Hondo nabij Termas de Río Hondo, Argentinië.

Uitslag

MotoGP

Moto2 
Brad Binder werd een positie teruggezet vanwege onsportief rijgedrag.

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2019
Argentinië